Hlidskjalf - in de Noorse mythologie de troon of zetel van Odin
 Hliðskjálf (album) - album van de Noorse band Burzum, vernoemd naar bovenstaande troon